Tiškovac je lahko:
 Tiškovac Lički (Hrvaška)
 Tiškovac (Bosna in Hercegovina)